Muzeum Czekolady w Kolonii
 Muzeum Czekolady w Pradze